Medwedowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Medwedowka (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Medwedowka (Mordwinien), Siedlung in der Republik Mordwinien
 Medwedowka (Smolensk, Chislawitschi), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Chislawitschi
 Medwedowka (Smolensk, Jerschitschi), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Jerschitschi

Medwedowka ist:
 Medwedowka (Kerschenez), Nebenfluss des Kerschenez in Russland

Siehe auch:
 Medwedewka (Begriffsklärungsseite)
 Medwediwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung